Dorset je lahko:
Dorset, Anglija
Dorset, Vermont
Dorset, Ontario
Dorset, Tasmania
Dorset College, Irska
Dorset College, Vancouver
HMS Dorset - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice